François Gérard peut désigner :
 François Gérard (1770-1837), un peintre d’histoire, portraitiste et illustrateur français ;
 François Gérard (1880-1929), un homme politique français ;
 François Gérard (1976-), un acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur français.

Voir aussi 
 François Joseph Gérard (1772-1832), général français du Premier Empire ;
 François-Antoine-Christophe Gérard (1786-1856), militaire français du Premier Empire et de la Restauration